Kounice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Kounice, Městys im Okres Nymburk
Kounice, Ortsteil von Vlastějovice, Okres Kutná Hora

Dolní Kounice, Stadt im Okres Brno-venkov
Horní Kounice, Gemeinde im Okres Znojmo
Nové Kounice, Ortsteil von Bochov, Okres Karlovy Vary